

Persone 
 Julius Fučík (1872-1916), compositore ceco.
 Julius Fučík (1903-1943), giornalista, scrittore, antifascista ceco, ucciso dai nazisti.
 Tomáš Fučík (n. 1985), nuotatore ceco.

Altro 
2345 Fučik – asteroide della fascia principale.
Fučík – monte dell'Antartide alto 2303 m s.l.m. (Coordinate: 71°52′S 14°26 E)